Vovk ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Vovk (1900–1963), Erzbischof von Ljubljana
 Oksana Vovk, Geburtsname von Oksana Kryger (* 1982), ukrainisch-dänische Schachspielerin
 Taja Vovk van Gaal, slowenische Kulturhistorikerin und Kreativdirektorin am Haus der Europäischen Geschichte

Siehe auch:
 Wowk
 Vouk